

Francia
 Fort National – forte di Saint-Malo

Haiti
 Fort National – quartiere di Port-au-Prince